McCully est un patronyme porté notamment par :

 Jonathan McCully (1809-1877), père de la Confédération canadienne ;
 Murray McCully (1953-), homme politique néo-zélandais.